Groșescu și Grosescu sunt nume de familie românești:

 Ioan Groșescu

Grosescu 
 Ioan Grosescu

Vezi și 
 Grosu (nume)
 Groș (dezambiguizare)
 Groși (dezambiguizare)
 Groșani (dezambiguizare)

Nume de familie românești